Le mani dell'altro (Orlacs Hände) – film di Robert Wiene del 1924
Le mani dell'altro (Le mains d'Orlac) – film di Edmond T. Gréville del 1960